Barr Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Barr Township, du comté de Macoupin, dans l'Illinois ;
 , du comté de Daviess, en Indiana ;
 Barr Township, du comté de Grant, en Oklahoma ;
 Barr Township, du comté de Cambria, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships